Eccleston kan verwijzen naar volgende plaatsen in Engeland:

 Eccleston (Cheshire)
 Eccleston (Lancashire)
 Eccleston (Merseyside)

 Christopher Eccleston is een Brits acteur